Старретт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1886—1974) — американский журналист и писатель.
  (1889—1952) — американский карикатурист, сотрудник синдиката Ledger.
  (1877—1932) — американский архитектор и застройщик, руководитель строительства Эмпайр-стейт-билдинга.
 Старретт, Чарльз (1903—1986) — американский киноактёр.

См. также